Vilaraspa ima više značenja:
 Vilaraspa (Trevizo)
 Vilaraspa (Vičenca)